Scott Jaque-Frederick Pellerin (né le  à Shediac, dans la province de Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Il a joué 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey pour un total de 536 matchs, avec les Devils du New Jersey, les Blues de Saint-Louis, le Wild du Minnesota, les Hurricanes de la Caroline, les Bruins de Boston et les Stars de Dallas.

Il rejoint en 2006 le personnel d'entraîneurs des Monarchs de Manchester de la Ligue américaine de hockey en étant nommé entraîneur-adjoint. Il demure avec l'équipe durant six saisons avant d'être nommé entraîneur-chef des Sound Tigers de Bridgeport en 2012. Il est congédié à la fin de la saison 2013-2014 après deux saisons sans pouvoir mener son équipe en séries éliminatoires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1987-1988 || Hounds de Notre Dame || LHJS || 57 || 37 || 49 || 86 || 139 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Black Bears du Maine || HE || 45 || 29 || 33 || 62 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Black Bears du Maine || HE || 45 || 22 || 34 || 56 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Black Bears du Maine || HE || 43 || 23 || 25 || 48 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Black Bears du Maine || HE || 37 || 32 || 25 || 57 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Devils d'Utica || LAH || - || - || - || - || - || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1992-1993 || Devils d'Utica || LAH || 27 || 15 || 18 || 33 || 33 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1992-1993 || Devils du New Jersey || LNH || 45 || 10 || 11 || 21 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || River Rats d'Albany || LAH || 73 || 28 || 46 || 74 || 84 || 5 || 2 || 1 || 3 || 11
|-
| 1993-1994 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || River Rats d'Albany || LAH || 74 || 23 || 33 || 56 || 95 || 14 || 6 || 4 || 10 || 8
|-
| 1995-1996 || River Rats d'Albany || LAH || 75 || 35 || 47 || 82 || 142 || 4 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 1995-1996 || Devils du New Jersey || LNH || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || IceCats de Worcester || LAH || 24 || 10 || 16 || 26 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Blues de Saint-Louis || LNH || 54 || 8 || 10 || 18 || 35 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1997-1998 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 8 || 21 || 29 || 62 || 10 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 20 || 21 || 41 || 42 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 1999-2000 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 8 || 15 || 23 || 48 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001 ||Wild du Minnesota ||LNH ||58 ||11 ||28 ||39 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||19 ||0 ||5 ||5 ||6 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2001-2002 ||Bruins de Boston ||LNH ||35 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Stars de Dallas ||LNH ||33 ||3 ||5 ||8 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||Stars de Dallas ||LNH ||20 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||23 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Pirates de Portland ||LAH ||6 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || IceCats de Worcester ||LAH ||49 ||9 ||21 ||30 ||38 ||10 ||3 ||1 ||4 ||19
|-
| 2003-2004 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 536 || 72 || 126 || 198 || 320 || 37 || 1 || 2 || 3 || 26

Au niveau international 
Il a représenté le Canada en sélection jeune.

|-
| 1990 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en janvier 1970
Naissance à Shédiac
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Champion de la Coupe Calder